Іванов Віталій Олександрович (1991—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванов Віталій Олександрович (1946—2019) — український геофізик, академік НАН України
 Іванов Віталій Олександрович — прапорщик служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.